Der burundische Fußballpokal, auch bekannt als Coupe du Président de la République, ist ein nationaler burundischer Fußballwettbewerb. Der Wettbewerb wird von der Fédération de Football du Burundi ausgetragen.

Sieger nach Jahr

Weblinks 
 Burundischer Fußballpokal in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 
Erstveranstaltung 1982